Santa Croce is Italiaans voor Heilig Kruis. Deze term komt terug in verschillende namen:

 Plaatsen in Italië:
Santa Croce (Castel San Giorgio)
Santa Croce (Venetië), een wijk van Venetië
Santa Croce Camerina, gemeente in de provincie Ragusa
Santa Croce del Sannio, gemeente in de provincie Benevento
Santa Croce di Magliano, gemeente in de provincie Campobasso
Santa Croce sull'Arno, gemeente in de provincie Pisa
 Kerken:
 Santa Croce (Florence)
 Santa Croce in Gerusalemme, Rome
 Santa Croce in Via Flaminia, Rome
 Overige:
 Monte Santa Croce, een berg in de Apennijnen